Дороше́нко — українське прізвище, утворене від Дорош — народної форми канонічного імені Дорофей (Дорофій).

А 
 Дорошенко Анатолій Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дорошенко Андрій Дорофійович (*1644-1709) — полковник Паволоцький, наказний гетьман (1674).
Дорошенко Андрій Юрійович — український спортсмен з кульової стрільби, срібний призер літніх Паралімпійських ігор 2020 року.

В 
 Дорошенко Вадим Олександрович (1905, Кам'янець-Подільський — 1944) — український мовознавець, перекладач.
 Дорошенко Валентин Васильович (1960 — 2018) — український колабораціоніст з Росією, ліворадикальний активіст.
 Дорошенко Віктор Іванович (*12 лютого 1952) — український економіко-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Дорошенко Віталій Аврамович (21 жовтня 1941, Одеса — 23 грудня 2019, Київ) — український актор кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2004).
 Дорошенко Віталій Миколайович (9 лютого 1992 — 25 квітня 2022) — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.

 Дорошенко Володимир:
 Дорошенко Володимир Вікторович (*1879 — †1963) — бібліограф, літературознавець, перекладач, громадсько-політичний діяч.
 Дорошенко Володимир Карпович (1922) — архітектор.
 Дорошенко Володимир Олексійович (1954) — український науковець, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Дорошенко Володимир Павлович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Дорошенко Григорій Дорофійович — наказний гетьман (1668 р.), пізніше — Брацлавський полковник (1668-74).

Д 
 Дорошенко Дмитро Іванович (* 27 березня (8 квітня) 1882 — † 19 березня 1951) — політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф. Засновник «Просвіти» на Катеринославщині.
 Дорошенко Дорофій Михайлович (р. н. та см. н.) — український військовий діяч, козацький полковник, наказний гетьман (1633).

Є 
 Дорошенко Євген Андрійович — старший солдат запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дорошенко Євген Олександрович — український підприємець, футбольний функціонер і політик.

З 
 Дорошенко Зиновій Гнатович — педагог, мемуарист, суспільний діяч, учасник Другої світової війни.

І 
 Дорошенко Іван Васильович — народний артист України.
 Дорошенко Ірина Євгенівна — українська акторка театру, кіно та дубляжу. Народна артистка України (1998).

К 
 Дорошенко Кирило Олександрович — український футболіст.
 Дорошенко Катерина Петрівна (1908—1985) — українська радянська мовознавиця.

Л 
 Дорошенко Людмила Михайлівна — артистка балету, заслужена артистка України.

М 
 Дорошенко Микита Андрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дорошенко Михайло:
 Дорошенко Михайло (дата народження невідома — † 1628) — український військовий діяч, з 1618 р.- козацький полковник, козацький гетьман (1622–1628 з перервами).
 Дорошенко Михайло (мемуарист) — (1899—1986) — мемуарист.
 Дорошенко Михайло Васильович  — уроджений син Василя Климченка та Горпини Дорофіївни Дорошенко, усиновлений дядьком, Лук'яном Дорошенком, військовий товариш при відставці, прапрадід Дмитра Івановича Дорошенка.

 Дорошенко Микола Петрович (1958) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Киргизькій Республіці
 Дорошенко Микола Петрович (1954—2021) — український архітектор з Прикарпаття.
 Дорошенко Микола Федорович (1843 — ?) — лірник. Представник полтавської школи. Проживав на хуторі Шмигли біля Полтави.
 Дорошенко Микола Ю. — український лексикограф, заступник голови Секції ділової мови соціально-економічного відділу Інституту української наукової мови ВУАН, один з упорядників Словника ділової мови 1930 року (у співавторстві з М. Станиславським та В. Страшкевичем).

Н 
 Дорошенко Наталія
 Дорошенко Наталія Вікторівна (* 1888 — † 1974) — українська громадська діячка, педагог.
 Дорошенко Наталія Михайлівна (* 1888 — † 1980) — українська драматична актриса, громадська діячка, дружина історика Дмитра Дорошенка.
 Дорошенко Никон Михайлович (р. н. та см. н.) — син Михайла Дорошенка український військовий діяч, козацький полковник.
 Дорошенко Василь Никонович (р. н. та см. н.) — внук Михайла Дорошенка, український військовий діяч, ямпільський сотник.
 Дорошенко Дорофій Васильович (р. н. та см. н.) — син Василя Никоновича Дорошенка, український шляхтич, військовий товариш
 Дорошенко Лук'ян Дорофійович (р. н. та см. н.) , всиновив небожа, сина сестри Горпини, — Миколу Васильовича Климченка, який став Дорошенком.
 Дорошенко Горпина Дорофійовна (* р.н. — † 1782)

О 
 Дорошенко Олександр
 Дорошенко Олександр — український спортсмен-параолімпієць, кавалер ордена «За мужність», почесний громадянин Луганська.
 Дорошенко Олександр Андрійович — український педагог, краєзнавець, художник.
 Дорошенко Олександр Костьович — український літературознавець.
 Дорошенко Олександр Миколайович (1959) — український художник;
 Дорошенко Олександр Михайлович (1874—1950) — російський та український актор театру та кіно
 Дорошенко Олег Вікторович (1971—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник війни Росії з Україною.
 Дорошенко Олексій (гірничий інженер) — гірничий інженер, у 90-х роках XIX ст. — голова Бакинського відділення Імператорського російського технічного товариства
 Дорошенко Олексій — український рок-музикант.

П 
 Дорошенко Петро Дорофійович (* 1627 — † 19 листопада 1698) — визначний український державний, політичний та військовий діяч, гетьман України (1665–1676).
 Дорошенко Петро Омелянович (1907—1982) — український радянський і партійний діяч.
 Дорошенко Петро Якович (1858–1919) — український лікар, історик, державний і громадський діяч, мистецтвознавець. Дядько Дмитра Дорошенка

С 

 Дорошенко Сергій Іванович (1924—2018) — український мовознавець, доктор філологічних наук (1982), професор (1984), заслужений діяч науки і техніки України (1992)
 Дорошенко Сергій Олександрович - молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Т 
 Дорошенко Трохим Тихонович (1907—1970) — Герой Радянського Союзу.

Ю 
 Дорошенко Юрій (1939) — радянський футболіст.
 Дорошенко Юрій (1960) — український актор театру, кіно та дубляжу.
 Дорошенко Юрій Олегович (1977) — заслужений журналіст України.

Див. також 
 Дорош
 Дорошко

Примітки 

Українські прізвища
Дорошенки
Прізвища на -енко